Discovery může být:

 Discovery (společnost)
 Discovery Channel – televizní kanál
 Discovery (raketoplán) – americký raketoplán
 Discovery Program – vesmírný program NASA
 Discovery (album, Mike Oldfield) – album Mika Oldfielda
 Discovery (album, Daft Punk) – album Daft Punk
 Discovery (album, Pink Floyd) – box set Pink Floyd
 RRS Discovery – výzkumná loď k Antarktidě na počátku 20. století
 Discovery (fiktivní vesmírná loď) – fiktivní kosmická loď z filmu a knihy 2001: Vesmírná odysea spisovatele A. C. Clarka
 Discovery (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Discovery (odrůda jablek) – anglická odrůda
 Star Trek: Discovery – americký televizní seriál z roku 2017